Ivan Kawaciuk může být:

 Ivan Kawaciuk (houslista) — houslový virtuos světového formátu
 Ivan Kawaciuk — český lékař, emeritní přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FNM v Praze, syn houslisty Ivana Kawaciuka